Кра́мов — фамилия. Известные носители:

 Крамов, Александр Григорьевич (1885—1951) — советский актёр, театральный режиссёр, театральный педагог. Народный артист СССР (1944).
 Крамов, Исаак Наумович (настоящая фамилия Рабинович; 1919—1979) — советский литературовед.
 Крамова, Надежда Филипповна (настоящая фамилия Фридлянд, 1899—2002) — поэтесса, журналистка, переводчик.

 Китов-Крамов, Исаак Михайлович (?—1945) — советский театральный актёр, заслуженный артист РСФСР.

См. также 
 Икрамов
 Игнатий Карамов — псевдоним, под которым опубликован (1982) первый сборник стихов Дмитрия Максимова